Precious (band)
 Precious (film), een dramafilm uit 2009
 Precious (Depeche Mode), een nummer en single van Depeche Mode